Kubota est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Hiroji Kubota (1939-), photographe japonais ;
 Itchiku Kubota (1917-2003), artiste japonais de la soie ;
 Keiko Kubota (1985-), chanteuse japonaise ;
  (1933-), gymnaste japonais ;
 Mantarō Kubota (1889-1963), poète, dramaturge et auteur japonais ;
 Masami Kubota (1931-), gymnaste japonais ;
 Mina Kubota (1972-), compositrice japonaise de musique vocale et d'arrangement des chansons à thème d'animes ;
  (1995-), actrice de voix et idole japonaise ;
  (1991-), lutteuse et kickboxeuse japonaise ;
  (1991-), footballeur japonais ;
  (2001-), footballeur japonais ;
 Ryuji Kubota (1976-), footballeur japonais ;
 Shigeko Kubota (1937-2015), artiste contemporaine américaine d'origine japonaise ;
 Takayuki Kubota (1934-), expert japonais en arts martiaux, grand maître de karaté ;
  (1985-), artiste japonais ;
  (1962-), chanteur, compositeur et producteur de musique japonais ;
 Utsubo Kubota (1877-1967), poète japonais ;
  (1972-), joueur japonais de shōgi ;
  (1981-), acteur et mannequin japonais.

Toponyme 

 , ancienne ville du  dans la préfecture de Saga au Japon, aujourd'hui intégrée à Saga.

Société 
 Kubota, constructeur japonais de tracteurs et d'engins de génie civil.

Architecture 
 Château de Kubota, château japonais situé dans le domaine de Kubota, dans la ville d'Akita et la préfecture d'Akita.

Astronomie 
 (8930) Kubota, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Sport 
 Kubota Spears, équipe japonaise de rugby à XV basée à Funabashi.

Patronyme japonais